Cutting steht für:
 eine Variante des Westernreitens, siehe Westernreiten#Cutting
 ein anderer Begriff für Skarifizierung
 Cutting (BDSM), Spielart beim BDSM
 Cutting Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte:
 Cutting (Moselle), Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Cutting (Georgia), Vereinigte Staaten
 Cutting (New York), Vereinigte Staaten

Personen:
 Andy Cutting (* 1969), englischer Folk-Musiker und Komponist
 Bronson M. Cutting (1888–1935), US-amerikanischer Politiker

 Jack Cutting (1908–1988), US-amerikanischer Trickfilmregisseur
 John T. Cutting (1844–1911), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Rajkumar Cutting († 2013), indischer Bischof

Siehe auch:
 Cut
 Cutten
 Cutting Crew, englisch-kanadische Band